Vanden Plas peut désigner :

Patronyme 

 Louise van den Plas (1877-1968), féministe et chrétienne belge ;
  (1943-), artiste belge.

Divers 
 Vanden Plas est un groupe de metal progressif allemand ;
 Vanden Plas, un carrossier britannique.
 

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais